Брюхов — фамилия.

 Брюхов, Василий Павлович (1924—2015) — Герой Российской Федерации.
 Брюхов, Владимир Владимирович (1861—1939) — русский генерал-майор, георгиевский кавалер.
 Брюхов, Иван Дмитриевич (1918—2004) — полный кавалер ордена Славы.
 Брюхов, Константин Константинович (1921—?) — деятель советского ВМФ, педагог, капитан 1-го ранга, защитник Ленинграда.